Greta (naam) - een meisjesnaam
 Greta (rivier) - een rivier in Groot-Brittannië
 Greta (Australië) - een plaats in Australië
 Greta (geslacht), een geslacht van vlinders

Films
 According to Greta - een Amerikaanse film uit 2009
 Greta (2018 film)